Bloqueig (diplomàcia), prohibició que en estat de guerra imposaven els bel·ligerants a tota comunicació entre l'alta mar i el litoral enemic
 Bloqueig (estratègia), esforç de guerra per tallar el subministrament d'aliments, provisions, material o comunicacions d'una àrea en particular per la força, sigui en part o totalment
 Bloqueig (ferrocarril), dispositiu que serveix per organitzar l'assignació de trams de via en el trànsit de trens
 Bloqueig (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per William Dieterle el 1938
 Bloqueig (voleibol), gest tècnic del voleibol que constitueix un mitjà de defensa 
 Bloqueig de Barcelona, intent de reconquesta de Barcelona, per part de les tropes espanyoles, durant la Guerra del Francès (1808)
 Bloqueig de Berlín, bloqueig que la Unió Soviètica va imposar a Berlín Oest entre 1948 i 1949
 Bloqueig Continental, base principal de la política exterior de l'emperador Napoleó I de França en la lluita contra el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda
 Bloqueig mutu, situació on dues o més accions s'esperen mútuament, incapaces de seguir fins que les altres no acabin, i, per tant, cap d'elles no acaba mai